

Geografia
 Rušinov – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Havlíčkův Brod

Persone
 Roman Rusinov – pilota automobilistico russo
 Sergej Rusinov – ex biatleta russo
 Svilen Rusinov – ex pugile bulgaro